Артур Авила (; род. 29 июня 1979, Рио-де-Жанейро) — бразильский , работающий в основном в области динамических систем и спектральной теории. 

Лауреат Филдсовской премии (2014). Член Бразильской академии наук.
Иностранный член Национальной академии наук США (2019)

Биография 
В возрасте 16 лет Авила выиграл золотую медаль на Международной математической олимпиаде 1995 года и получил стипендию для Национального института математики «Pura e Aplicada» (IMPA). Позже он поступил в Федеральный университет Рио-де-Жанейро (UFRJ), получив степень бакалавра математики.

В 19 лет Авила начал писать докторскую диссертацию по теории динамических систем. В 2001 году он закончил работу и получил докторскую степень в IMPA. В том же году Авила переехал за границу во Францию для проведения постдокторских исследований. В исследованиях он работал с одномерной динамикой и голоморфными функциями.

С 2003 года Авила работал исследователем в Национальном центре научных исследований (CNRS) во Франции, а затем стал директором по исследованиям в 2008 году. Его научным руководителем после докторантуры был Жан-Кристоф Йоккоз.

Математическая работа 
Большая часть работ Артура Авила связана с динамическими системами. В марте 2005 года в возрасте 26 лет Авила и Светлана Житомирская доказали «гипотезу десяти мартини» — задачу, предложенную американским физиком-математиком Барри Саймоном.

Марк Кац обещал вознаграждение в размере десяти мартини тому, кто решит эту проблему: действительно ли спектр из определенного типа оператора является канторовым множеством, при определенных условиях по своим параметрам. Проблема не решалась 25 лет, пока Авила и Житомирская не ответили на нее утвердительно. Позже в том же году Авила и Марсело Виана доказали гипотезу Зорича — Концевича о том, что все нетривиальные показатели Ляпунова потока Тейхмюллера на пространстве модулей абелевых дифференциалов на компактных римановых поверхностях различны.

Награды и почести 
 Золотая медаль на «Olimpíada Brasileira de Matemática», Бразилия (1993)
 Золотая медаль на «Olimpíada Brasileira de Matemática», Бразилия (1994)
 Золотая медаль на «Olimpíada Brasileira de Matemática», Бразилия (1995)
 Золотая медаль Международной математической олимпиады (1995)
 Докторская диссертация (научный руководитель Велингтон де Мело) (2001)
 Приглашённое выступление на ICMP (2006)
 Бронзовая медаль CNRS (2006)
 Бронзовая медаль Национального центра научных исследований (2006)
 Премия Салема (2006)
 Стипендия Математического института Клэя (2006)
 Премия Европейского математического общества (2008)
 Лекции памяти Вола — Калифорнийский технологический институт (2008)
 Доклад на Европейском математическом конгрессе (2008)
 Гран-при Жака Эрбрана Французской академии наук (2009)
 Лекции Портера, Университет Райса (2010)
 Пленарное выступление на Международном конгрессе математиков (2010)
 Серия лекций Блит Университета Торонто (2011)
 Премия Майкла Брина в области динамических систем (2011)
 Премия Международной ассоциации математической физики за раннюю карьеру (2012)
 Премия Бразильского математического общества (2013)
 Филдсовская премия (2014)
 Лекции Беллоу Северо-Западного университета (2014)
 Научная премия «TWAS-Lenovo» (2015)

В 2010 году сделал пленарный доклад на Международном конгрессе математиков.

В 2014 году на Международном конгрессе математиков стал лауреатом Филдсовской премии (и первым латиноамериканцем, её получившим).

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница на сайте Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche  
 Домашняя страница на сайте Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada  
 Резюме 
 Описание исследований 
 Биография в сборнике лауреатов премии Европейского математического общества 

Лауреаты Филдсовской премии
Лауреаты премии Европейского математического общества
Выпускники Федерального университета Рио-де-Жанейро
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Бразильской академии наук
Победители Международной математической олимпиады